Stříška může být:

 stříška (diakritický znak) (též cirkumflex nebo vokáň)
 stříška (nediakritický znak) (též caret)

Externí odkazy